

Toponyme 

 La république du Kenya, un pays d'Afrique de l'Est ;
 Colonie et protectorat du Kenya, pendant la période coloniale.
 L'époque monarchique de ce pays (1963-1964) fait l'objet d'un article distinct. 
 Le Mont Kenya, une montagne du Kenya ;
 Kenya, une des communes de la ville de Lubumbashi.

Patronyme 
 , graphiste et auteur japonais.

Œuvres 

 Kenya, une bande dessinée ;
 Kenya, un album de Machito sorti en 1958.

Voir aussi
Quenya (langue fictive)